Arlette Accart, une des deux premières speakerines de la télévision française, l'autre étant Jacqueline Joubert ;
 Sébastien Accart, un acteur, nommé aux Molières 2005, pour son interprétation dans La version de Browning, mise en scène de Didier Bezace ;
 Jean Accart, un général de corps aérien et As de l'aviation en 1940 ;
 Xavier Accart,  un historien des idées français, spécialiste de littérature comparée et de l'œuvre de René Guénon.